Se även När mörkret faller (1960) för en annan film med samma titel.
Se även När mörkret faller (2006) för en annan film med samma titel.

När mörkret faller är en amerikansk film från 1937 i regi av Richard Thorpe.

Rollista
 Robert Montgomery - Danny
 Rosalind Russell - Olivia Grayne
 Dame May Whitty - Mrs. Bramson
 Alan Marshal - Justin Laurie
 Merle Tottenham - Dora Parkoe, the maid  
 Kathleen Harrison - Emily Terence, kocken
 Eily Malyon - sjuksköterska
 Matthew Boulton - Inspector Belsize
 Beryl Mercer - försäljare
 E. E. Clive - guide

Externa länkar 

Filmer 1937
Engelskspråkiga filmer
Psykopati på film
Filmer i regi av Richard Thorpe